Андреас Кристен (; ) — защитник швейцарского футбольного клуба «Букс». Выступал за сборную Лихтенштейна.

Карьера 
Начал карьеру в швейцарском клубе «Ландкварт-Херршафт». Ни сыграв ни одного матча в этом клубе, он переходит в «Эшен-Маурен». Сыграв 3 года в «Эшен-Маурене» переходит в футбольный клуб «Бальцерс», где играет по сей день.

В сборной 
На счету Кристена-старшего 13 матчей за молодёжную и 27 за старшую команду. Первый матч за сборную сыграл в 2011 году.

Примечания 

Футболисты Лихтенштейна
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу
Игроки ФК «Эшен-Маурен»
Игроки ФК «Бальцерс»